Ли-ван — имя нескольких правителей Китая.

 Ли-ван (кит. 厲王, имя при рождении: 姬胡, Цзи Ху) — 10-й император из династии Чжоу в 877—841 гг. до н. э. 
 Ли-ван Цзю (кит. 咎) — правитель царства Хань в 295—273 гг. до н. э.
 Ли-ван (кит. 厲王, имя при рождении: 苻生, Фу Шэн) — 2-й император из династии Ранняя Цинь в 355—357 гг. н.э.